La conquista di Bisanzio può riferirsi a diversi eventi storici distinti:

 la conquista della città come conseguenza dell'assedio di Bisanzio (195), portato dalle forze di Settimio Severo, cui seguì la distruzione della città;
 la conquista della città come conseguenza dell'assedio di Bisanzio (324), portato dalle forze di Costantino I.

Pagine correlate

 Conquista di Costantinopoli
 Assedio di Bisanzio